Valbo-Ryr kan syfta på:

 Valbo-Ryrs socken – socken i Dalsland
 Valbo-Ryrs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län
 Valbo-Ryrs församling –  en tidigare församling i Karlstads och Göteborgs stift
 Valbo-Ryrs kyrka – en kyrkobyggnad i Valbo-Ryrs socken, Munkedal kommun
 Valbo-Ryrs distrikt –  ett distrikt i Munkedals kommun och Västra Götalands län